Beacon kan syfta på:

Australien 

 Beacon (ort i Australien), Western Australia, Mount Marshall,

USA 

 Beacon, Iowa, ort, Mahaska County, 
 Beacon, New York, ort, Dutchess County,